Nicolas-Lambert Wéry (1789–1867), violoniste et compositeur belge ;
 Jean-Charles Wéry (1831-1900), graveur-ciseleur ;
 Émile Auguste Wéry (1868-1935), peintre français, fils du précédent ;
 Fernand Wéry (1886-1964) , peintre belge ;
 Isabelle Wéry, comédienne, dramaturge et romancière belge ;
 Marthe Wéry (1930-2005), peintre belge ;
 Philippe Wéry (1967-) est un athlète belge de cani-cross.

Voir aussi 
 Werry

Wery